Arnošt August Brunšvicko-Lüneburský (něm. Ernst August, 20. listopadu 1629, Herzberg am Harz – 23. leden 1698, Herrenhausen) byl od roku 1679 brunšvicko-lüneburský vévoda a kníže calenberský a první hannoverský kurfiřt od roku 1692 do své smrti. Ernst August byl také od roku 1662 knížetem-biskupem Osnabrücku. Byl otcem pozdějšího britského krále Jiřího I. Pocházel z Hannoverské dynastie.

Biografie 
Arnošt August se narodil jako nejmladší syn brunšvicko-lüneburského vévody Jiřího Brunšvicko-Lüneburského (1582–1641) a jeho ženy Anny Eleonory Hesensko-Darmstadtské (1601–1659).

V roce 1692 se na základě rozhodnutí císaře Leopolda I. Habsburského stal hannoverským kurfiřtem. Nový kurfiřt ovšem nikdy císaře nevolil, jelikož zemřel deset let před další volbou, která se konala roku 1708.

Manželství 
Dne 30. září 1658 se v Heidelbergu oženil s Žofií Falckou. Jejím ženichem měl původně být jeho starší bratr Jiří Vilém, ten však měl jiné plány a nevěstu přenechal bratrovi.
 Jiří Ludvík (1660–1727), hannoverský kurfiřt, pozdější král Velké Británie
 Fridrich August (1661–1691), císařský generálmajor, padl ve válce s Turky
 Maxmilián Vilém (1666–1726), císařský polní maršál
 Žofie Šarlota (1668–1705), od roku 1684 manželka Fridricha I., pruského krále
 Karel Filip (1669–1690), plukovník, padl ve válce s Turky
 Kristián Jindřich (1671–1703), generál, utopil se v Dunaji za války o španělské dědictví
 Arnošt August (1674–1728), vévoda z Yorku a Albany

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Němečtí protestantští biskupové
Protestantští panovníci
Brunšvicko-lüneburští vévodové
Hannoverská dynastie
Narození v roce 1629
Úmrtí v roce 1698
Muži